I See You pode ser:

 I See You - filme Indiano de 2006
 I See You - tema do filme Avatar cantado pela cantora britânica Leona Lewis
 I See You - uma musica de Mika do álbum The Boy Who Knew Too Much
 I See You - uma canção de "The Byrds" do álbum Fifth Dimension
 I See You - uma canção de "The Byrds" que teve um cover pela banda Yes no álbum Yes
 I See You - terceiro álbum de estúdio da banda britânica The XX
I See You - uma obra literária de Damon Knight
 I See You (filme) de 2019

Desambiguação